Годуново — название населённых пунктов:

Россия 
 Годуново — село в Александровском районе Владимирской области.
 Годуново — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Годуново — деревня в Вяземском районе Смоленской области.